Стенин — русская фамилия. Известные носители:
 Стенин, Андрей Алексеевич (1980—2014) — российский журналист, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня».
 Стенин, Борис Андрианович (1935—2001) — советский конькобежец, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Стенин, Владимир Филиппович (1899—1952) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.



См. также 
 Стенино